Райнбах (нем. Rheinbach) — топоним.

 Райнбах — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия. 
 Райнбах (Инкрайс) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 
 Райнбах (Мюлькрайс) — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.